Матосян - фамилия:

 Матосян, Лерник Григорьевич — советский и украинский спортсмен и тренер по пауэрлифтингу.
 Матосян, Сергей Владимирович — Герой Абхазии.
Матосян Карине Мартиновна - учредитель компании "Karies"

См. также 
 Матос